Faeröerse supercup (mannen)
 Faeröerse supercup (vrouwen)